25-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с декабря 1961 по май 1962 года с участием 24 команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 24 команды из всех 15 союзных республик. Каждая республика получала возможность выставить как минимум одну команду для участия в турнире.

Чемпионат состоял из предварительного и финального этапов. На предварительном команды-участницы были разделены на 6 подгрупп, в которых провели однокруговые турниры. В финальном этапе 12 лучших (по две из подгрупп) в два круга по туровой системе разыграли места с 1-го по 12-е. Итоговые 13—24-е места по такой же системе разыграли команд, занявшие 3-4-е места в подгруппах предварительной стадии. В случае равенства очков у двух и более команд приоритет отдаётся личным встречам команд между собой.

Результаты

Предварительный этап

I подгруппа

II подгруппа

III подгруппа

IV подгруппа

V подгруппа

VI подгруппа

Финальный этап

За 1—12 места

За 13—24 места 
Турнир прошел по туровой системе с 1 февраля по 16 марта.

Класс «А» покидают «Мехнат», «Таджикистан» и «Ашхатанк».

Медалисты 
 «Динамо» (Москва): Марита Авен, А.Аверьянова, Людмила Булдакова, Галина Волкова, И.Ипполитова, В.Карпова, Лилия Коновалова, Н.Мосунова, Наталья Пшеничникова, Зинаида Смольянинова, Лидия Стрельникова, Александра Чудина. Тренер — Серафима Кундиренко.

 ЦСКА: М.Багрич, А.Бидюк, Л.Браунфельд, Г.Власова, Антонина Володина (Яшина), Валентина Каменёк, Нинель Луканина, Л.Пономарёва, Татьяна Рощина, Тамара Сумская, Тамара Тихонина, Галина Чеснокова. Тренер — Мирон Винер.

 «Буревестник» (Одесса): О.Антонова, Алла Архангельская, Валентина Волощук, Фелиса Гольдгубер, Людмила Гуреева, Нина Задорожная, Евгения Коржова, Галина Логвиненко, Галина Петрашкевич, Тамара Рассадникова, Т. Ткачёва, Лариса Чуприна. Тренер — Евгений Горбачёв.

Литература 
 Спортивный ежегодник 1962 г. Соревнования. Победители. Результаты. — М.: Физкультура и спорт, 1964
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1962 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1961 году
Чемпионаты СССР в 1962 году
1961 год в волейболе